ССРЗ может означать:
 Судостроительно-судоремонтный завод
 Северный судоремонтный завод